

Cinema 
 Flood! – film del 1976 diretto da Earl Bellamy
 Uragano (Flood) – film del 2007 diretto da Tony Mitchell

Informatica 
 Flood – invio a grande velocità di una serie di messaggi o pacchetti

Letteratura 
 Oltraggio (Flood) – romanzo di Andrew Vachss del 1985 della serie Burke
 Halo: Flood (Halo: The Flood) – romanzo di William C. Dietz del 2003
 Flood – romanzo di Stephen Baxter del 2008

Musica 
 Flood – produttore discografico inglese
 Flood – album dal vivo di Herbie Hancock del 1975
 Flood – album dei They Might Be Giants del 1990
 Flood – album dei Headswim del 1994
 Flood – singolo dei Jars of Clay del 1996
 Flood – album di Jocelyn Pook del 1999
 Flood – album dei Boris del 2000
 Flood – album di Keren Peles del 2008
 Flood – album di Roger Eno del 2008

Personaggi 
 Flood – personaggi della serie di videogiochi Halo

Altro 
 4220 Flood – asteroide della fascia principale
 Flood – videogioco della Bullfrog Productions

Pagine correlate 
Floods
The Flood